

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Renzo Olivo y Horacio Zeballos ganaron el título tras derrotar en la final Julio Peralta y Matt Seeberger.

Cabeza de serie

  Sergey Betov /  Michail Elgin (Cuartos de final)
  Radu Albot /  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda)

<ol start=3>
  Yaraslau Shyla /  Andrei Vasilevski ''(Primera ronda)
  Laurynas Grigelis /  Matteo Viola ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Hoff Open 2015